Но Сон Ён () — южно-корейская конькобежка. Чемпионка мира среди юниоров (2007), чемпионка Азиатских игр 2011 года в масс-старте и командной гонке, участница Зимних Олимпийских игр 2006 и 2010 годов.

Биография 
Участвовала в чемпионатах мира среди юниоров в 2005, 2006 и 2007 годах. В 2007 году выиграла по сумме многоборья.

На Олимпийских играх 2006 года в Турине участвовала на двух дистанциях, стала 32-й на 1500 м и 19-й на 3000 м.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере стала 30-й на 1500 м, 19-й на 3000 м и 8-й в командной гонке.

На Азиатских играх 2011 года в Астане завоевала три медали, выиграла масс-старт и в командной гонке, стала второй на 1500 м.

Младший брат Сон Ён — Но Джин Гю (1992—2016) — многократный чемпион мира по шорт-треку.

Ссылки 
 Статистика выступлений

Конькобежцы Республики Корея
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года